2 miejscowości w Polsce: 
 Owadów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno 
 Owadów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jastrzębia